Zamba peut être :

 Zamba, rivière du territoire de Kahemba dans la province du Kwango en République démocratique du Congo ;
 Zamba, rivière du territoire de Kasongo-Lunda dans la province du Kwango en République démocratique du Congo ;
 Zamba , musique et danse argentine ;
 Zamba, langue bantoue parlée en République démocratique du Congo ;
 , film de William Berke sorti en 1949.